Droblin peut désugner:

Toponymie
en Pologne
 Droblin, un village dans la voïvodie de Lublin
 Droblin, un village dans la voïvodie de Sainte-Croix